Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Mariano Puerta 7-6(1), 4-6, 6–3..

Teste di serie 

 Mariano Puerta (finale)
 Marcelo Ríos (campione)
 Albert Portas (secondo turno)
 Carlos Moyá (semifinali)

 Jeff Tarango (primo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Martin Damm (quarti di finale)
 Galo Blanco (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2000
ATP Tour 2000